Schneemann (Schneeman, Schneiman):

Nom de famille 
 Carolee Schneemann (1939-2019), artiste américain ;
 Gerhard Schneemann (1829-1885), prêtre jésuite et théologien allemand.

Autre 
 Der Schneemann (), un court métrage allemand réalisé par Hans Fischerkoesen en 1944

Homonymie de patronyme